Grube Fischbach steht für:
Kupferbergwerk Fischbach in Fischbach/Nahe bei Idar-Oberstein im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz
Fischbacher Werk, ein Eisenerz- und Bleierzbergwerk in Niederfischbach im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz
Grube Fischbach (Horrem), eine Braunkohlentagebaugrube nahe Kerpen-Horrem im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen
Privatgrube Fischbach, eine Steinkohlen-Kleinzeche in Fischbach-Camphausen im Saarland